Petersheide ist 

 der deutsche Name eines Dorfes im ehemaligen Kreis Neisse, heute Czarnolas (Skoroszyce) in Polen
 der Familienname von Karl Franz Neander von Petersheide